Минсылу Губайтовна Усманова (род. 1 мая 1950) — башкирский языковед, педагог-методист, доктор филологических наук, профессор. Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2010).

Биография 
В 1972 году окончила Башкирский государственный университет (БашГУ, Уфа).

Работала в Институте истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР.

С 1991 — преподаватель Башкирского государственного университета.

С 2008 — преподаватель факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, профессор кафедры башкирского языка и методики его преподавания.

Научные исследования посвящены функциональной грамматике, ономастике башкирского языка, топонимике, методике преподавания башкирского языка в русскоязычных и национальных школах. Автор около 200 научных и учебно-методических работ, а также учебных словарей.

Награды 
 Награждена знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» (2002).

Основные работы 
 Усманова М. Г. Топонимия бассейна реки Сакмары : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.02 / Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. - Уфа, 1990. - 23 с.

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Баймакский Вестник — Наши земляки
 День автографа с авторами учебников

Филологи России
Лингвисты России
Педагоги России
Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели БашГУ
Сотрудники ИИЯЛ УНЦ РАН
Преподаватели Башкирского государственного педагогического университета
Исследователи башкирского языка